HeroClix — это коллекционная игра-миниатюра, в которой используется система Clix, основанная на мире комиксов о супергероях, особенно вселенных Marvel и DC Comics.Игроки создают команды из героев комиксов, злодеев или персонажей из различных серий видеоигр, таких как Street Fighter, Gears of War и Halo, и участвуют в пошаговых сражениях на сетчатых картах, основанных на различных сюжетных локациях. Первоначально игра была разработана и выпущена компанией WizKids, но была прекращена в ноябре 2008 года, когда владелец WizKids Топпс закрыл свою линию HeroClix. В сентябре 2009 года производитель коллекционных игрушек National Entertainment Collectibles Association (NECA) приобрёл у Топпса часть интеллектуальной собственности WizKids, включая права на HeroClix, а затем вскоре после этого начал производить и продавать новые серии HeroClix.

История игры 
В игре HeroClix используется «система боевого набора», первоначально созданная для игры Mage Knight. Боевой циферблат отслеживает статистику игры фигурки с помощью вращающегося циферблата в основании. По мере того, как фигура получает урон, циферблат поворачивается на необходимое количество «щелчков», чтобы открыть новые характеристики и, возможно, специальные способности. HeroClix был разработан, чтобы понравиться поклонникам комиксов и игрокам варгеймов, а впоследствии также стал предметом коллекционирования благодаря качеству детализации фигурок HeroClix. Первый игровой набор Marvel, Infinity Challenge, был выпущен в 2002 году и включал в себя фигурки и карты. Оригинальныефигурки HeroClix были взяты из комиксов, напечатанных Marvel Comics, но позже были расширены за счёт включения наборов из DC Comics и различных независимых издательств комиксов, таких как Image Comics и Dark Horse Comics. Более поздние дополнения также добавили новые карточные механики, такие как «Подвиги» и «Условия боя», и расширяли игру за счёт добавления новых персонажей. Оригинальный HeroClix получил три награды на церемонии Origins Awards 2002, в том числе «Лучшая настольная игра в жанре научной фантастики или фэнтези» за Marvel HeroClix: Infinity Challenge, «Лучшее дополнение к настольной игре» и «Лучшая научно-фантастическая или фэнтези миниатюра» за фигурку Стража.У WizKids была система призов для организованных турниров в магазинах комиксов и хобби, которая была на региональном и национальном уровнях и состояла из специальных фигурок, выпущенных ограниченным тиражом, которые вручались победителям. National Entertainment Collectibles Association (NECA), нынешние владельцы прав на HeroClix, возобновили эту практику в 2009 году.

WizKids, компания, стоящая за игрой HeroClix, была приобретена компанией Topps в 2003 году.Позже Topps объявила, что с 10 ноября 2008 года Wizkids прекращает производство всех своих продуктовых линеек, включая HeroClix.Скотт Сильверстайн, генеральный директор Topps, сказал:Ожидалось, что собственность HeroClix будет продана третьей стороне в мае 2009 года, но две стороны не смогли прийти к соглашению.В то время как лицензия Marvel «на производство фигурок и карточных игр» была приобретена компанией Upper Deck Company, эта лицензия специально исключала игру и концепцию HeroClix. Topps владел всеми правами и лицензиями на все версии HeroClix, что давало им право продавать лицензию третьей стороне. Известно, что в приобретении собственности WizKids были заинтересованы три компании: Catalyst Game Labs, которая работает в основном над печатными ролевыми играми; Piñata Games, созданная фанатами HeroClix и бывшими сотрудниками Wizkids с основной целью покупки и продолжения линейки HeroClix; и недавно созданная третья компания.Однако Catalyst отказался от участия в торгах, Джастин Зиран из Piñata вместо этого присоединился к Topps, а третья компания не смогла получить финансирование. 15 сентября 2009 года NECA объявила о покупке большинства объектов собственности Wizkids, включая HeroClix. Начиная с 28 июля 2009 года NECA начала продавать большую фигурку «Могучая колесница Тора» на конвенциях в Северной Америке. Поскольку эта игровая часть не была выпущена Wizkids, неудивительно, что NECA приобрела этот бренд. Перезапуск HeroClix произошёл с выходом серии «Молот Тора» в ноябре 2009 года, первой серии под руководством NECA.

Игровой процесс 

Каждая фигурка HeroClix смоделирована в приблизительном эквиваленте шкалы O, основанной на дизайне персонажа комиксов, и базе циферблата, которая содержит все статистические данные для конкретной фигуры, такие как Значение Очков, Дальность, Опыт, Скорость, Значение Атаки, Значение Защиты и Урон.

Все эти статистические данные напечатаны на циферблате, который служит основой для миниатюры. Когда фигура получает «урон», основание поворачивается на несколько «щелчков» по часовой стрелке, показывая изменённые характеристики, соответствующие урону, который она получила от атаки. Большая часть урона ослабляет персонажей, хотя некоторые на самом деле становятся сильнее при ранении, чтобы представлять преобразование или ярость. Фигурам присваивается общее значение очков, отражающее, насколько они сильны. Создание команды ограничено заранее определённым общим значением очков для фигур HeroClix, которое обычно кратно 100. Значение диапазона указывает, на каком расстоянии персонаж может атаковать другого персонажа и способен ли он атаковать несколько персонажей одновременно, обычно определяется на основе способностей каждой фигуры. Первоначально персонажи появлялись в нескольких редкостях с изменённой статистикой. Эти изменённые характеристики представляли «Опыт» персонажа, варьируясь от «Новичка» (жёлтое кольцо на базе) до «Опытного» (синее кольцо) до «Ветерана» (красное кольцо), (хотя это больше не используется) чем опытнее персонаж, тем выше обычно статистика.В результате значение очков также будет выше. Некоторые символы имеют несколько значений очков и несколько соответствующих начальных позиций. Символ признака соответствует карточке персонажа. Карта персонажа — это карта, специфичная для конкретного персонажа HeroClix. Если по какой-либо причине у вас нет соответствующей карточки персонажа для вашей миниатюры, она доступна через Печать и Игровую Систему на веб-сайте WizKids. Карты персонажей описывают, какие способности будут у персонажа на его циферблате, но не говорят, где они будут находиться. Кроме того, он показывает особые черты и способности, которые в противном случае были бы слишком сложными для передачи на боевом циферблате. Многие из этих способностей совершенно уникальны для персонажей, которые ими обладают.

В принципе, в игру HeroClix может играть сколько угодно игроков, хотя свод правил HeroClix рекомендует от двух до четырёх игроков. Сражения разыгрываются на картах, покрытых сеткой из квадратов размером 35 × 35 мм. Эти карты обычно бывают двух разных размеров: 3 фута на 3 фута (36 «на 36») или 2 фута на 3 фута (36 «на 24») (за исключением стартовой карты Marvel Universe, которая была размером 13 на 13 квадратов). Используемые карты представляют собой различные локации, встречающиеся в типичной истории комиксов, часто связанные с «темой» серии HeroClix, для которой была создана карта.Старые карты были общими местами, но в последнее время на картах появилось больше мест, характерных для комиксов, таких как Музей Общества справедливости. Участники по очереди перемещают или атакуют других игроков, используя 2 шестигранных кубика, чтобы определить успех или неудачу своих атак. Игры могут быть ограничены по времени или проводиться до тех пор, пока все остальные команды не будут устранены.

Сюжетная Организованная Игра 
В рамках своих рекламных усилий WizKids проводит ряд мероприятий в течение года, уделяя особое внимание турнирам, охватывающим месяц, которые разыгрываются как сюжетная линия комиксов под названием «Сюжетная Организованная Игра». Магазины участвуют в турнирах и получают эксклюзивные фигурки и рекламные предметы, которые они могут предложить своим игрокам для участия в ежемесячных турнирах «Сюжетная Организованная Игра». События могут длиться до шести месяцев и иметь общую таблицу лидеров для всех магазинов, в которой подсчитываются все официально участвующие магазины.

Серии HeroClix

Основная серия 
HeroClix обычно выпускает свои наборы фигур в серии, часто включая карты, специфичные для темы. Все серии являются специфичным продуктом. Серия часто включает в себя стартовые пакеты, бустеры, ограниченные тиражи и отдельные фигурки. Самые длинные и известные серии HeroClix включают персонажей из Marvel Comics и DC Comics, а также подростков черепашек-ниндзя от Mirage Studios.

HeroClix также показал меньшие тиражи персонажей для различных других франшиз или сериалов, включая Assassin’s Creed, BioShock, Dota 2, Gears of War, Halo, Iron Maiden, Одинокий рейнджер, Mage Knight, Средиземье, Тихоокеанский рубеж, Звёздный путь, Street Fighter и WWE. Все фигурки совместимы друг с другом, за исключением кораблей из HeroClix Звёздный путь (фигурки из набора Away Team совместимы как обычно). Эти совместимые фигуры можно разыгрывать в одной и той же игре по правилам «Золотого века». Ни один из этих наборов, выпущенных под брендом Indy, не может быть разыгран в турнирах Modern Age, поскольку правила исключают все, что не под брендами DC, Marvel или Street Fighter, начиная с обновления правил от 26 апреля 2012 года. Однако миниатюры WWE были выпущены со своим собственным набором правил и картой Сил и Способностей. В них можно играть в играх их собственной вселенной с нынешними правилами Heroclix или даже вместе с Marvel или DC в «Играх Мультивселенной», где правила немного изменены, чтобы помочь поддержать суперзвёзд WWE.

Распространение 
Время от времени продюсеры HeroClix вводили дополнительные рисунки и карты, чтобы либо совпасть с событием, либо ещё больше улучшить существующую серию HeroClix. Они продвигались под такими названиями, как «Action Pack», «Fast Forces», «Battle Packs» или «Starter Set». Большинство из этих пакетов включают в себя ряд персонажей, а также карты и карточки, связанные с темой пакета. Стартовые наборы Infinity Challenge, Hypertime и Indy содержали случайных персонажей из полного набора. Премьерные наборы содержали конкретные цифры. Начиная с серии «Вселенная», стартовые наборы содержали фигурки, которых не было в обычных бустерных наборах.

Фигурки ограниченного выпуска 
Некоторые фигурки HeroClix были выпущены только в ограниченном количестве. Это означало, что количество выпущенных фигурок было значительно меньше, чем в остальной серии фигурок, что снижало шансы найти фигурку, или они были выпущены только для специального мероприятия, а не для обычной розничной торговли. Ограниченное количество часто приводит к тому, что цифры приобретают более высокую стоимость на рынке перепродажи. Эти фигурки с ограниченным тиражом можно назвать «Погонями», если их можно найти через общую покупку, или просто «LE» для ограниченного тиража, если они относятся к конкретному событию.

Чтобы помочь «обычным магазинам» конкурировать с интернет-магазинами розничной торговли, HeroClix использовал акцию «Покупай по кирпичику» для ряда своих серий. ClixBrick состоял из 12 упакованных в термоусадочную плёнку ускорителей, которые включали специальный купон для потребителей, купивших HeroClix в местном магазине розничной торговли. Потребители, отправившие 12 кодов UPC, купон и квитанцию от этой одноразовой розничной покупки, получили специальную бесплатную фигурку, доступную только через предложение ClixBrick, а также ещё один купон, который позволял клиенту приобрести Коллекционный набор, связанный с каждым выпуском, со скидкой 25 %. Акция ClixBrick была прекращена, но WizKids предлагала специальные «эксклюзивные предложения от магазина», которые розничные торговцы могли использовать в качестве игровых призов для поощрения покупок.

 Большие фигурки

HeroClix создал ограниченное количество фигур с большими основаниями, обычно в четыре раза превышающих размер обычной фигуры, но существуют и более крупные основания. Эти фигурки выпускались в ограниченном количестве и по более высокой цене, а иногда продавались только на игровых или комиксовых конвенциях.

 Командные базы

В 2013 году HeroClix представил концепцию «Командной базы», более крупной базы, на которую можно вставлять фигуры для командной игры. Они будут доступны как часть линейки Teen Titans и будут базой для «Teen Titans» (Robin, Wonder Girl, Cyborg, Raven, Starfire, Changeling и Kid Flash) и «Teen Titans: Villains for Hire» (Deathstroke, Cheshire, Cinder, Tattooed Man и Osiris). Каждая база поставляется с некоторыми фигурками, в то время как остальные придётся приобретать отдельно. HeroClix опубликовал изменённые правила использования командных баз.

Другие продукты

HorrorClix 
Игра HorrorClix, также созданная WizKids, была разработана аналогично игре HeroClix и фигуркам, однако она имела ограниченную совместимость с фигурками HeroClix и организованной игрой. Цифры и правила были совместимы с обеими системами Clix, но цифры HorrorClix не разрешены для турниров HeroClix.

Фигурки Marvel Zombie 
Четыре преследовавшие фигурки, классифицированные как «Ультра-редкие», были доступны в 1 из каждых 100 бустерных коробок серии Marvel HeroClix «Supernova»: к ним относились фигурки Marvel Zombies: Капитан Америка, Росомаха, Человек-паук и Халк. Это были первые фигурки с двойным брендом, поскольку они появились в наборе HeroClix, но также были упакованы с картами монстров HorrorClix, что делает их полностью совместимыми с любой системой Clix. Хотя в 2007 году в наборе «Мутации и Монстры» появились новые зомби, оригинальные четыре фигурки не были переизданы, а последующие Zombie HeroClix не были частью игр HorrorClix.

Indy HeroClix 
У B.P.R.D. и Hellboy есть семь фигурок, которые можно использовать как в играх HeroClix, так и в играх HorrorClix. Среди фигур были Хеллбой, Эйб Сапиен, Лиз Шерман, Хеллбэби, Иоганн Краус, Гомункул Роджер и Капитан Бен Даймио.

Star Trek HeroClix 
В 2012 году NECA начала выпускать отдельную линейку HeroClix, основанную на франшизе Звёздный путь, в которой вместо фигур, основанных на людях, все фигуры были космическими кораблями, как видно из различных телесериалов и фильмов. Эти фигурки имеют свои собственные уникальные карты, правила, предметы и карточки, и в них нельзя играть ни с каким другим набором фигурок HeroClix. Оригинальный Star Trek HeroClix был выпущен в феврале 2012 года под названием «Star Trek Heroclix: Tactics» и включал в себя космические корабли, представляющие Объединённую Федерацию Планет, а также Империю Клингонов. Карты были основаны на пространстве, а свод правил изменён, чтобы соответствовать новой теме. Позже NECA выпустила набор под названием «Star Trek Heroclix: Away Team», в котором были члены съёмочной группы из перезапущенного Джей Джей Абрамсом фильма «Звёздный путь», который в то время шёл в кинотеатрах. В январе 2013 года NECA выпустила «Star Trek Heroclix: Tactics II», добавив в игру больше космических кораблей, включая «Вулкан», «Ромулан», «Ференги», «Брин», «Кардассиан», «Джем’Хадар» и другие космические корабли Сил Доминиона. В набор также входили дополнительные фигурки космических кораблей Федерации и Клингонов.

Yu-Gi-Oh! HeroClix 
В 2013 году NECA начала выпускать отдельную линейку HeroClix, основанную на франшизе Yu-Gi-Oh!. Вдохновившись Торговой Карточной Игрой Yu-Gi-Oh!, фигурки из этого набора имеют новую игровую механику под названием Ловушка / Заклинание. Фигуры с механикой Ловушки / Заклинания имеют кнопки ловушки и заклинания на своих циферблатах, которые имеют различные эффекты, а выбранный щелчок скрыт от противника, если перевернуть базу лицевой стороной вниз с помощью технологии SwitchClix. В 2014 году Yu-Gi-Oh! было объявлено, что организованное игровое мероприятие Heroclix: Battle of the Millennium продлится более 6 месяцев с призами за участие и главным призом, используя тот же формат, что и организованные игровые мероприятия Marvel и DC.

Примечания

Ссылки 
 
 
 HCRealms.com
 HeroClixWorld.com
 ClixNexus.com
Игры по Marvel Comics
Страницы с непроверенными переводами